Шпёль (, ранее также известная как Aqua Grande) — река в Италии и Швейцарии.

Длина Реки Шпёль — 28 км. Долина реки называется Валь да Шпёль (). Исток реки Шпёль расположен возле Альпе Ваго (Alpe Vago) у перевала Форкола ди Ливиньо (Forcola di Livigno) на итальянско-швейцарской границе.
 
Шпёль протекает через Ливиньо, Швейцарский национальный парк и впадает в реку Инн около деревни Цернец в Нижнем Энгадине.

Протекает по территории кантона Граубюнден и итальянского региона Ломбардия. Относится к бассейну Дуная.

Координаты истока: . Координаты устья: .

Ссылки 
 Сайт коммуны Ливиньо
 Офис по туризму Ливиньо

Примечания 

Притоки Инна
Водные объекты Граубюндена
Реки Швейцарии
Реки Ломбардии